Кубок Молдавии по футболу 1992 — первый розыгрыш Кубка Молдавии по футболу. Обладателем трофея стал клуб «Буджак».

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 КУБОК МОЛДАВИИ --1992 ГОДА
 Moldova 1992

1992
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Молдавии в 1992 году